Ivan Johnson (1984-), joueur de basket-ball américain.
 Ivan Johnson, surnommé Ching Johnson, (né en 1898) joueur de hockey sur glace canadien.
 Ivan Johnson, aussi surnommé Ching Johnson, (né en 1919) joueur de hockey sur glace canadien.